Johan van der Meer (wielrenner), een Nederlands wielrenner
 Johan van der Meer (dirigent), een Nederlands dirigent
 Johan van der Meer, correspondent van Baruch Spinoza 
 Johan van der Meer (1915-1993), kunstschilder, beeldhouwer, binnenhuisarchitect

Zie ook 
 Jan Vermeer, doorverwijspagina
 Jan van der Meer, doorverwijspagina